Seta peut désigner :
 Seta, poil microscopique des animaux ;
 Seta, société d'édition et de développement de jeux vidéo ;
 Seta (Soie), roman d'Alessandro Baricco ;
 Sôjirô Seta, personnage de fiction du manga Kenshin le vagabond.

Le sigle SETA peut désigner :
 Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos, compagnie aérienne équatorienne fondée et gérée par des intérêts allemands durant l'entre-deux-guerres ;
 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari, entreprise publique de transports en commun de la région Émilie-Romagne regroupant les villes de Modène, Piacenza et Reggio Emilia ;
 SETA, association homosexuelle finlandaise.

De Seta peut désigner :
 Vittorio De Seta (1923-2011), réalisateur italien.